|-
| 111701 - || || 4 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 111702 - || || 5 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 111703 - || || 5 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 111704 - || || 6 de febrer, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 111705 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111706 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111707 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111708 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111709 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111710 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111711 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111712 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111713 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111714 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111715 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111716 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111717 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111718 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111719 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111720 - || || 7 de febrer, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 111721 - || || 7 de febrer, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 111722 - || || 12 de febrer, 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 111723 - || || 8 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 111724 - || || 3 de febrer, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 111725 - || || 3 de febrer, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 111726 - || || 11 de febrer, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 111727 - || || 12 de febrer, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 111728 - || || 12 de febrer, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 111729 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111730 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111731 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111732 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111733 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111734 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111735 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111736 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111737 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111738 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111739 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111740 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111741 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111742 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111743 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111744 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111745 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111746 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111747 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111748 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111749 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111750 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111751 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111752 - || || 8 de febrer, 2002 || Needville || Needville
|-
| 111753 - || || 13 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111754 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111755 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111756 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111757 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111758 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111759 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111760 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111761 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111762 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111763 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111764 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111765 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111766 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111767 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111768 - || || 9 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111769 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111770 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111771 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111772 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111773 - || || 9 de febrer, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 111774 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111775 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111776 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111777 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111778 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111779 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111780 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111781 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111782 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111783 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111784 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111785 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111786 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111787 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111788 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111789 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111790 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111791 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111792 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111793 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111794 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111795 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111796 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111797 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111798 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111799 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111800 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
1